Montaud (Hérault)
Montaud (Isère)